Ассоциация польских банков () — профессиональная некоммерческая организация, объединяющая банки Республики Польша. Ассоциация была создана в январе 1991 года. Членство в Ассоциации является добровольным. Любой банк, действующий на территории Польши, может вступить в союз. Ассоциация является членом Европейской банковской федерации.

Задачи 
Основными задачами Ассоциации являются:
 защита профессиональных интересов членов Ассоциации;
 совершенствование законодательства в банковской сфере и участие в законотворческой деятельности Сейма и Сената;
 предоставление консультационных и экспертных услуг;
 представительство в консультативных и совещательных органах банков;
 сотрудничество с Национальным банком Польши, Правительством и соответствующими министерствами по вопросам функционирования польской банковской системы;
 развитие банковской инфраструктуры и информационного обеспечения;
 создание стандартов банковских услуг и др.

Ссылки 
 

Польша
Банковское дело в Польше
Некоммерческие организации Польши
Организации, основанные в 1991 году